Dünner oder Dunner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Dünner (* 1957), Schweizer Ländlermusikant und Klavierstimmer
 Joseph Zevi Hirsch Dünner (1833–1911), niederländischer Rabbiner und Autor
 Joseph Dunner (1908–1978), deutsch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler